FC Tofaga is een Tuvaluaans voetbalclub uit Vaitupu.

De club speelt zijn thuiswedstrijden net zoals elke club in Tuvalu op het Tuvalu Sports Ground. Tofaga geldt als een van de betere clubs in Tuvalu en is net als alle Tuvaluaans voetbalclubs een amateurclub. De club heeft ook een B-team en een vrouwenelftal.

Geschiedenis 
Tofaga werd in de jaren zeventig opgericht. In de jaren negentig waren Paulson Panapa (huidige voorzitter van de TNFA) en Tapugao Falefou (oud-voorzitter van de TNFA) de bekende spelers van Tofaga. In in 1997 wonnen de club de eerste prijs, de Benson and Hedges Cup. Eén jaar won ze ook de Independence Cup.

Acht jaar later in 2006, toen Toakai Puapua trainer was, won FC Tofaga weer een prijs, de NBT en de Independence Cup. Daarna won de club regelmatig prijzen; de NBT Cup in 2007, 2008 en 2011 en drie prijzen in 2010. Toen was Isala T. Isala de trainer.

Erelijst 
Nationaal

 Benson and Hedges Cup
 Winnaar (1): 1997
 Independence Cup
 Winnaar (4): 1998, 2006, 2010, 2012
 Runner up (2): 2008, 2009
 NBT Cup
 Winnaar (5): 2006, 2007, 2008, 2011, 2012
 Runner up (1): 2009
 Tuvalu Games
 Winnaar (2): 2010, 2012
 Runner up (2): 2009, 2011
 Christmas Cup
 Winnaar (2): 2010

Selectie 2012

Tofaga B 
Tofaga B is het tweede elftal van Tofaga. Het team bestaat uit jonge of oude spelers waarvan sommigen nog niet de doorbraak maakten naar Tofaga A.

Selectie

Bekende (oud-)spelers 
 Mau Penisula
 Mati Fusi
 Viliamu Sekifu
 Polu Tanei
 Loisio Peni
 Paulson Panapa
 Tapugao Falefou
 Sumeo Silu

Trainers 
 1990s  Salesi Safega
 1990s  Taukelina Fenikaso
 2006-2008  Toakai Puapua
 2008-2009  Paulson Panapa
 2010-2011  Isala Titi
 2012-2012  Mati Fusi
 2012  Akeimo Paulson
 2012-  Scott Leti

Trivia 
 In 2011 was Tofaga de hoofdleverancier voor het Tuvaluaans voetbalelftal met negen spelers.

Externe links 
 vriendenvantuvalu.nl

Tofaga
Vaitupu